Вілфред Гадсон Осґуд (Wilfred Hudson Osgood; (8 грудня 1875  — †20 червня 1947 ) — американський зоолог . 
 Васильківська-Осґуд Женя (1929) — українська поетеса, перекладач, аналітик-політолог.